Valinhos
 Valinhos (Fátima)
 Valinhos (futebolista)

Desambiguação